Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1967 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Rosie Casals et Billie Jean King battent Mary-Ann Eisel et Donna Floyd Fales en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
22 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1967
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 1967
Tennis en août 1967
Sport en septembre 1967